Пливачка трка на 100 метара леђним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 29. јула (квалификације) и 30. јула (финале) на базену центра за водене спортове. Учествовало је укупно 43 такмичара из 33 земље.

Златну медаљу уз нови олимпијски рекорд остварио је Американац Мет Гриверс.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења остварен је нови олимпијски рекорд:

Учесници 
Укупно 43 пливача из 33 земље учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 29 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 54,40 секунди. Такмичари који су имали време боље од 56,30 (њих 12) су накнадно добили позив за учешће на играма. Светска пливачка федерација је доделила и две специјалне позивнице за ову дисциплину.

Квалификације 
Такмичари су у квалификацијама подељени у 6 квалификационих група а пласман у полуфинале обезбедило је 16 са најбољим временима. Међутим пошто је Рус Владимир Морозов који је у квалификацијама био 10. одустао од наступа у полуфиналу, уместо њега у полуфиналу се нашао Аристеидис Григоријадис из Грчке који је био 17. у квалификацијама.

Полуфинале 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.